Мананг — термин имеет следующие значения:

в Непале:
 Мананг (район Непала) — административный район, входит в состав зоны Гандаки
 Мананг (деревня, Непал) — горная деревня, крупнейший населённый пункт одноимённого административного района Мананг
 Мананг (аэропорт) — небольшой высокогорный аэропорт, расположен в деревне Хумде одноимённого района Мананг
 Мананг (язык) — язык тамангской группы тибето-бирманских языков